Bulteau peut désigner :

Patronymes 
 Augustine Bulteau (1860-1922), autrice, photographe et salonnière française ;
 Christelle Bulteau (1963-), athlète française ;
 Julie Bulteau (1987- ), championne du Monde de motomarine ;
 Louis Bulteau (1625-1693), historien français ;
 Michel Bulteau (1949-), poète, essayiste et cinéaste français ; 
 Sylviane Bulteau (1964-), femme politique française ;
 Yves Bulteau (1955-),  écrivain français.